Plantić ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Plantić (* 1989), kroatischer Kampfsportler
 Luka Plantić (* 1996), kroatischer Boxer